BBC Sessions — альбом британской рок-группы Led Zeppelin, выпущен 11 ноября 1997 года фирмой Atlantic Records. На диск собраны некоторые концертные и студийные записи группы, для BBC. Это первый релиз Led Zeppelin после пятнадцатилетнего перерыва. На первом диске собраны записи с четырёх различных сессий группы в BBC в 1969. Второй диск в основном собран из записей на концерте группы в Paris Theatre в Лондоне (1 апреля 1971).

Список композиций

Первый диск 
 «You Shook Me» — 5:14
 «I Can’t Quit You Baby» — 4:22
 «Communication Breakdown» — 3:12
 «Dazed and Confused» — 6:39
 «The Girl I Love She Got Long Black Wavy Hair» — 3:00
 «What Is and What Should Never Be» — 4:20
 «Communication Breakdown» — 2:40
 «Travelling Riverside Blues» — 5:12
 «Whole Lotta Love» — 6:09
 «Somethin’ Else» — 2:06
 «Communication Breakdown» — 3:05
 «I Can’t Quit You Baby» — 6:21
 «You Shook Me» — 10:19
 «How Many More Times» — 11:51

Второй диск 
 «Immigrant Song» — 3:20
 «Heartbreaker» — 5:16
 «Since I’ve Been Loving You» — 6:56
 «Black Dog» — 5:17
 «Dazed and Confused» — 18:36
 «Stairway to Heaven» — 8:49
 «Going to California» — 3:54
 «That’s the Way» — 5:43
 «Whole Lotta Love» — 13:45
 «Thank You» — 6:37

Примечания 

1997_11_08
Хард-рок-альбомы
Альбомы, спродюсированные Джимми Пейджем
Сборники на английском языке
Концертные альбомы Atlantic Records